Министерство кооперации, труда и социального обеспечения Исламской Республики Иран () — государственный орган исполнительной власти Исламской Республики Иран, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования, условий и охраны труда, социальной защиты и социального обслуживания населения, а также по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности.

История 
Министерство кооперации, труда и социального обеспечения Ирана было образовано 3 августа 2011 года путём объединения трёх ведомств:
 Министерство труда и социального обеспечения Ирана (1950—2011 гг.)
 Министерство кооперации Ирана (1991—2011)
 Министерство социального обеспечения и защиты Ирана (2004—2011)

Функции Министерства 
Министерство осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в следующих областях:

  демография,
  труд,
  уровня жизни и доходов,
  оплаты труда,
  пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение,
  социального страхования, условий и охраны труда,
  социальной защиты и социального обслуживания населения,
  управление государственным имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности.

Подведомственные организации 
 Организация по социальному обеспечению
 Организация по техническому и профессиональному обучению
 Фонд им. Имама Реза
 Фонд социального страхования сельских жителей и племён
 Организация социального обеспечения
 Организация по медицинскому страхованию
 Банк развития кооперации
 Научно-исследовательский центр по охране труда и производственной санитарии
 Пенсионный фонд
 Институт труда и социального обеспечения
 Фонд гарантирования инвестиций и кооперации

Примечания

Ссылки 
 

Министерства Ирана
Правительство Ирана
Иран
Иран
Право социального обеспечения
Организации, основанные в 2011 году